Ami kan syfta på följande:
 Ami, ett australiskt språk
Citroën Ami, fransk personbil

Geografi

Japan 

 Ami, Ibaraki, kommun, Ibaraki prefektur,

Papua Nya Guinea 

 Ami Island (ö i Papua Nya Guinea), Manus, 

Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar